Turrettini ist der Name einer aus der toskanischen Stadt Lucca stammenden, reichen Patrizierfamilie, deren evangelische Mitglieder sich aus Glaubensgründen in Genf niederließen, zu der unter anderem folgende Personen gehörten:

 Auguste Turrettini (1818–1881), Schweizer griechischer Philologe und Genfer Staatsrat
 Bénédict Turrettini (1588–1631), reformierter Genfer Theologe
 Edmond Turrettini (1874–1951), Schweizer Ingenieur sowie Genfer Staatsrat
 Francesco Turrettini (1547–1628), italienischer evangelischer Glaubensflüchtling und Genfer Seidenhändler und -fabrikant
 François Turrettini (1623–1687), reformierter Genfer Theologe
 Jean-Alphonse Turrettini (1671–1737), reformierter Genfer Theologe
 Maurice Turrettini (1878–1932), Schweizer Architekt
 Théodore Turrettini (1845–1916), Schweizer Elektroingenieur und Politiker

Einzelnachweise 

Familienname
Schweizerisches Patriziergeschlecht